Болід — в астрономії — яскравий метеор, що має помітні кутові розміри.
 Болід — автомобіль для перегонів з відкритими колесами.